Municipio de Vienna puede referirse a varios municipios en Estados Unidos:
Municipio de Vienna (condado de Forsyth, Carolina del Norte)
Municipio de Vienna (condado de Grundy, Illinois)
Municipio de Vienna (condado de Scott, Indiana)
Municipio de Vienna (condado de Marshall, Iowa)
Municipio de Vienna (condado de Pottawatomie, Kansas)
Municipio de Vienna (condado de Rock, Minnesota)
Municipio de Vienna (condado de Genesee, Míchigan)
Municipio de Vienna (condado de Montmorency, Míchigan)
Municipio de Vienna (condado de Trumbull, Ohio)